Чёрное мо́ре:
 Чёрное море — внутреннее море бассейна Атлантического океана.
 «Чёрное море» — ежегодный (с 2004) фестиваль джазовой музыки, проходящий в течение недели в августе в городе Сочи.
 «Чёрное море» — картина Ивана Айвазовского, написанная в 1881 году.
 «Чёрное море» — либретто оперы, написанное М. А. Булгаковым в 1937 году.
 «Чёрное море» — телесериал режиссёра Сергея Щербина 2020 года.
 «Чёрное море» — фильм режиссёра Кевина Макдональда 2014 года.

См. также 
 Черно море (значения)
 Черноморец
 Русское море